Айва́зов — фамилия; имеет женскую форму Айвазова. Известные носители:

 Айвазов, Асан Сабри (1878—1938) — классик крымскотатарской литературы, литературный критик, публицист, общественный деятель.
 
 Айвазов, Артемий Гаврилович (1873—?) — армянский врач, депутат 1-й Государственной Думы, член фракции кадетов.
 Айвазов, Иван Георгиевич (1872—1964) — православный миссионер, богослов и публицист.
 Айвазов, Леон Агасиевич (1913—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Айвазов, Янис Маркович (род. 1977) — кинематографист, оператор-постановщик, художник.
 Айвазов, Юрий Николаевич (1934—2012) — советский горный инженер, доктор технических наук, профессор.

Айвазова 
 Айвазова, Светлана Григорьевна (род. 1944) — советский и российский историк и политолог, специалист в области гендерных исследований, один из создателей «гендерной политологии» в России.

См. также